To lub to
 To – tom poetycki Czesława Miłosza
 To – powieść Stephena Kinga
 To – duński film z 1964 roku, reż. Palle Kjærulff-Schmidt
 To – film w reżyserii Andresa Muschiettiego z 2017 roku
 To – miniserial telewizyjny (film wyemitowany w dwóch częściach)
 to – kana
 !To! – album zespołu Strachy na Lachy
 .to – domena internetowa

 TO
 TO – zespół technik i metod służących służbom specjalnym do pozyskiwania niejawnych informacji

Zobacz też